Đulići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Đulići, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ; 
Đulići, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Đulići, un village situé dans la municipalité d'Andrijevica.